

Sigle 

 Conversion rate – funzione usata nel marketing di internet
 Cockpit Voice Recorder – "scatola nera" che registra le conversazioni in cabina di pilotaggio

Codici 
 CVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Culver City Hughes (Stati Uniti)

Veicoli
 CVR(T) – famiglia di veicoli da combattimento cingolati in servizio nel British Army
 CVR(W) – famiglia di veicoli da combattimento ruotati, mai entrati in servizio nel British Army